Аватар може да се отнася за:
 Аватар, въплъщение на висше същество (божество) в индуизма.
 Аватар: Повелителят на четирите стихии, анимационен сериал
 Аватар – филм от 2009 година
 Аватар (компютри) – в компютърния жаргон думата аватар се използва за картинката, която един потребител използва в профила си или за графичния образ („герой“) с който той участва в компютърна игра.